Rookie
Rookie (EP), EP de 2017 gravado por Red Velvet.
Ou ainda:
The Rookie (filme de 1959), comédia com Tommy Noonan e Peter Marshall
The Rookie (filme de 1990), com Clint Eastwood e Sônia Braga
The Rookie (filme de 2002), com Dennis Quaid e Rachel Griffiths

Desambiguação